

 Farina, alimento

Geografia
 Farina – frazione di Arzachena in provincia di Sassari in Italia
 Farina – località dell'Australia
 Farina – villaggio statunitense dell'Illinois

Persone

Aziende
 Pininfarina, azienda torinese di carrozzerie per automobili
 Farina gegenüber, fabbrica di profumi produttrice della più antica Eau de Cologne Originale

Edifici storici
 Villa Farina, edificio storico di Campaccio presso Cortona (AR)
 Villa Farina, edificio storico di Baronissi (SA)

Altro
 Farina – cognome italiano
 Farina manitoba – farina di grano tenero del Nord America
 Farina fossile o sabbia di diatomee – residuo fossile di microscopiche alghe della famiglia delle diatomee
 Farina di soia – farina ottenuta dalla lavorazione della soia
Farine proteiche animali – farine costituite da scarti di macellazione tritati, liofilizzati e polverizzati vengono usate come mangime per allevamenti

Pagine correlate  
Fariña